Panique (1946), een film van Julien Duvivier
Panique (1977), een film van Jean-Claude Lord